Saint Germain désigne de nombreux saints chrétiens. 

Le plus célèbre, en France, est saint Germain d'Auxerre.

Voir aussi

Saints catholiques et orthodoxes 
Classés par ordre chronologique du décès :
 Germain de Nouvelle Épire († ), martyr ; fêté le 7 juillet.
 Germain de Besançon († 259 ou 372), évêque de Besançon, martyr ; fêté le 11 octobre. 
 Germain de Césarée de Palestine († 308), martyr à Césarée en Palestine ; fêté le 12 novembre.
 Germain de Dobrodja († vers 410), moine ; fêté le 29 février.
 Germain d'Auxerre († 448), ou Germain l'Auxerrois, évêque d'Auxerre et évangélisateur de la Bretagne insulaire ; fêté le 31 juillet.
 Germain le Scot († vers 460 ou 490), dit aussi « de la Mer », « de la Bresle », « de la rouelle »  ou d'origine écossaise, évêque régionnaire, missionnaire en Normandie, au Pays basque et en d'autres lieux, martyr par la main du païen Hubalt à Saint-Germain-sur-Bresle ; fêté le 2 mai.
 Germain de l'île de Man († vers 474), évêque ; fêté le 3 juillet.
 Germain de Capoue († vers 540 ou 545), évêque de Capoue ; fêté le 30 octobre.
 Germain de Paris († 576), fondateur de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés ; fêté le 28 mai.
 Germain de Münsterthel (), ou Germain de Trèves, abbé de Moutier-Grandval (en allemand Münster-Granfelden) dans le Jura bernois ; fêté localement le 21 février.
 Germain de Constantinople († 733), patriarche de Constantinople, confesseur des saintes images ; fêté le 12 mai.
 Germain d'Eikossiphinissa († ), moine en Macédoine ; fêté le 22 novembre.
 Germain de Montfort (°906 - †1000) ou Germain de Talloires († 1018), premier prieur de l'abbaye de Talloires ;

Saint et bienheureux catholique 
 Germain Gardiner († 1544), bienheureux, martyr anglais.
 Germain de Talloires ou de Montfort (début du ), bienheureux, serait le fondateur de l'abbaye de Talloires. Fête le

Saints orthodoxes 
 Germain de l'Alaska († 1836), moine russe missionnaire ; fêté le 13 décembre et le 27 juillet.
 Germain de Garedja († 1851), moine et martyr en Géorgie ; fêté le 12 août. 
 Germain de Kantara († 1231), moine et martyr à Chypre ; fêté le 19 mai.
 Germain de Kazan († 1568), archevêque ; fêté le 6 novembre et le 23 juin.
 Germain de Solovki († 1479), moine ; fêté le 30 juillet.
 Germain de Valaam († 1353), moine russe ; fêté le 28 juin et le 11 septembre.

Artistes 
 Saint Germain, un musicien français.

Quartier de Paris 
 Quartier Saint-Germain-des-Prés, prolongé par le faubourg Saint-Germain.

Ville de la banlieue ouest de Paris 
 La ville de Saint-Germain-en-Laye, lieu de naissance de Louis XIV a donné son nom à :
 la purée Saint-Germain (purée de pois cassés) qui fut servie lors du banquet d'inauguration de la ligne de chemin de fer de Paris à Saint-Germain,
 le club de football du Paris Saint-Germain.

Références 

Germain
Germain